Сборная Киргизии по хоккею:

 Сборная Киргизии по хоккею с мячом
 Сборная Киргизии по хоккею с шайбой